Danielopolina är ett släkte av kräftdjur. Danielopolina ingår i familjen Thaumatocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Danielopolina